Бара́нов, Андре́й Влади́мирович:
 Баранов, Андрей Владимирович (1960—2003) — российский композитор и мультиинструменталист.
 Баранов, Андрей Владимирович (род. 1966) — российский историк и политолог, профессор КубГУ.
 Баранов, Андрей Владимирович (род. 1986) — российский скрипач.